Paulsson ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Paulsson (1889–1977), schwedischer Kunsthistoriker
 Marcus Paulsson (* 1984), schwedischer Eishockeyspieler
 Robin Paulsson (* 1983), schwedischer Stand-up-Comedian, Drehbuchautor und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Palsson
 Paulson
 Paulssen